Comeau bezeichnet:
 Baie-Comeau, eine Stadt in Kanada
 Comeau C++, einen C++-Compiler

Comeau ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Comeau (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Anne-Marie Comeau (* 1996), kanadische Skilangläuferin
 Blake Comeau (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Joey Comeau (* 1980), kanadischer Schriftsteller
 Rey Comeau (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler
 Richard Comeau (* 1960), kanadischer Filmeditor
 Sebastian Joseph von Comeau (1771–1844), bayerischer Artillerie-Oberst und Militärschriftsteller
 Taylor Comeau (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Comeaux
 Commeaux
 Como (Begriffsklärung)